August Mortelmans (1901-1985), coureur cycliste belge ;
 Frans Mortelmans (1865-1936), peintre belge ;
 Jan Mortelmans (né en 1964), homme politique belge ;
 John Mortelmans (1910-1983), joueur et entraîneur belge de football ;
 Lodewijk Mortelmans (1868-1952), compositeur belge.